

Personnalités 

 Albert Jahn (1811-1900), historien et antiquaire suisse ;
 Bettine Jahn (1958-), athlète est-allemande ;
  (1975-), burlesque imprésario tchèque ;
 Friedrich Ludwig Jahn (1778-1852), éducateur et homme politique allemand ;
 Gerhard Jahn (1927-1998), homme politique allemand ;
 Hans-Gert Jahn (1945-), biathlète est-allemand ;
 
 Helmut Jahn (1940-2021), architecte allemand ;
 Hermann Arthur Jahn (1907-1979), scientifique anglais d'origine allemande ;
 Janheinz Jahn (1918-1973), écrivain et traducteur allemand ;
 Johann Jahn (1750-1816), orientaliste et théologien allemand ;
 Kurt Jahn (1892-1966), General der Artillerie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Lilli Jahn (1900-1944), femme médecin allemande juive victime du nazisme ;
 Marianne Jahn (1942-), skieuse autrichienne ;
 Marie-Luise Jahn (1918-2010), médecin allemande ;
 Marisa Morán Jahn (1977-), artiste américaine ;
 Michael Jahn (1943-), écrivain et journaliste américain, auteur de romans policiers ;
 Moritz Jahn (1995-), acteur et musicien allemand ;
 Octave Jahn dit également Souvarine (1869-1917), agitateur et propagandiste communiste libertaire et anarchiste français ;
 Otto Jahn (1813-1869), philologue, archéologue et musicologue allemand ;
 Rita Jahn (1947-), athlète ouest-allemande ;
 Ryan David Jahn (1979-), écrivain et scénariste américain ;
 Sabine Jahn (1953-), rameuse d'aviron est-allemande ;
 Werner Jahn (1956-), joueur de hockey sur glace allemand.

Voir aussi 
 Effet Jahn-Teller
 Hans Henny Jahnn (1894-1959), romancier, dramaturge, facteur d'orgue et éditeur de musique allemand ;

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme anglais